Моклин () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лоха. Занимает площадь _ км². Население — 4237 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Microweb turística de Moclín realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Sitio web del consorcio de los Montes Orientales
 Páginas web de Moclín
 Ruta de automoviles antiguos de Moclín
 Leyenda del Cristo del Paño

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады